Центральная избирательная комиссия может означать:
 Центральная избирательная комиссия Армении
 Центральная избирательная комиссия Израиля
 Центральная избирательная комиссия Казахстана
 Центральная избирательная комиссия Латвии
 Центральная избирательная комиссия Молдавии
 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
 Центральная избирательная комиссия Узбекистана
 Центральная избирательная комиссия Украины
 Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь
 Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики

См. также 
 Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов